Осанаи, Осанай — японская фамилия. Известные носители:

 Осанаи, Каору (1881—1928) — японский писатель, театральный деятель, режиссёр; один из основоположников движения за создание современной японской драмы и театра.
 Осанай, Такаси (род. 1948) — японский дипломат, посол Японии в Латвии (с 2009 года).